Андрей Игоревич Ильенко́в — русский прозаик, заведующий отделом прозы журнала «Урал».

Биография 
В 1998 году окончил Уральский государственный университет (филологический факультет), позднее — аспирантуру, в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Блока.

С 2000 года на редакторской работе в журнале «Урал».

Стихи и проза публиковались в журналах «Урал», «Дружба народов», «Наш современник», «Уральская новь», «Уральский следопыт», «Красная бурда» и др., в альманахах «Екатеринбургская формальная поэзия», «Год дракона», «Рука на плече», «Тагильская находка» (Екатеринбург), «Вавилон» (Москва), в антологиях «Современная уральская поэзия (1997—2003)», «Антология поэзии народов России» и др.

Член Союза писателей России. Живёт в Екатеринбурге.

Библиография 
 Поэтический сборник «Книжечка» (Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2006)
 «Несгибаемая рота, или Сны полка» (Москва: «Зебра Е», 2007)
 «Читая ночь» (Санкт-Петербург: «Геликон Плюс», 2007)
 «Дембельский альбом» (Санкт-Петербург: «Геликон Плюс», 2008)
 «Ещё о женЬщинах» (Санкт-Петербург: «Геликон Плюс», 2008)
 «Стихи 2000—2014 гг.» (Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2014; Галерея уральской литературы. Кн. 27-я).

Фильмография

Сценарист 
 2015 — Страна ОЗ

Актёр 
 2015 — Страна ОЗ

Премии 
 Премия имени П. П. Бажова (2006)
 Приз имени Григория Горина за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр» (фильм «Страна ОЗ») (2015)
 Сценарная премия «Слово» имени Валентина Черных за лучший сценарий полнометражного фильма (фильм «Страна ОЗ») (2016)

Ссылки

Примечания 

Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени П. П. Бажова
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Выпускники Уральского государственного университета
Призёры «Кинотавра»